Route nationale 1 – strada statale in Francia
Route nationale 1 – strada statale in Madagascar